Не следует путать с Медалью Ларса Онзагера (англ.) от Норвежского университета естественных и технических наук  

Премия Ларса Онзагера () — награда Американского физического общества за работы в области теоретической статистической физики. Названа в честь лауреата Нобелевской премии Ларса Онзагера. Награждение проводится с 1995 года. Награда включает сертификат и 10 000 долларов США. Среди награждённых есть представители России: Александр Белавин, Григорий Воловик, Александр Замолодчиков, Анатолий Ларкин, Владимир Минеев, Валерий Покровский, Александр Поляков.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии 

Статистическая физика
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1993 году
Награды Американского физического общества
Награды по алфавиту